Lucifer – planetoida o numerze katalogowym 1930
 Lucifer – szyfr blokowy
 Lucifer (Fosforos, Lucyfer) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie Gwiazdy Porannej (planety Wenus)
 Lucifer – Gwiazda Poranna w chrześcijaństwie, symbol Chrystusa oraz Marii

 Muzyka
 Lucifer – singel grupy muzycznej Blue System
 Lucifer – album studyjny grupy Shinee (SHINee)
 Lucifer – singel grupy Shinee (SHINee)

Zobacz też 
 „Lucifer-Gnosis” – czasopismo teozoficzne
 Lucifer Incestus – album grupy muzycznej Belphegor
 Luci’fer Luscious Violenoue – japońska piosenkarka
 Lucifer Rising – album grupy muzycznej Candlemass
 Lucifer Sam – utwór grupy muzycznej Pink Floyd
 Lucyfer – amerykańska seria komiksowa
 Lucifer – amerykański serial telewizyjny
 Lucyfer – postać z Rycerzy Zodiaku
 Lucyfer (Lucyper) – w tradycji chrześcijańskiej przywódca zbuntowanych aniołów
 Lucyfer z Cagliari (Lucifero Calaritano) – święty Kościoła katolickiego
 Etmopterus lucifer – gatunek ryby z rodziny Etmopteridae
 Linophryne lucifer – gatunek ryby z rodziny Linophrynidae